Антон Касипович (, род. 30 августа 1956 года, Баня-Лука, СФРЮ) — министр юстиции Республики Сербской, занявший этот пост 29 декабря 2014 года. Вице-премьер Правительства в 2014—2018 гг.

Биография 
Антон Касипович родился в 1956 году в Баня-Луке. Та же окончил основную и среднюю школу, а высшее образование получил на юридическом факультете. Работал журналистом газеты «Глас Српске», затем был корреспондентом сараевского телевидения. Позднее возглавлял маркетинговый отдел Общественной службы Радио и Телевидения Боснии и Герцеговины.

С 16 ноября по 29 декабря 2010 года Касипович исполнял обязанности премьер-министра Республики Сербской. С 29 декабря 2010 по 29 декабря 2014 гг. был министром культуры и образования РС. 29 декабря 2014 года возглавил Министерство юстиции РС.

3 февраля 2015 года Народная скупщина РС утвердила Сребренку Голич и Антона Касиповича в качестве вице-премьеров Правительства.

Женат, отец одного ребенка. По национальности хорват.

См. также 
 Правительство Республики Сербской

Примечания 

Политики Республики Сербской
Премьер-министры Республики Сербской
Вице-премьер-министры Республики Сербской
Министры Республики Сербской
Родившиеся в Баня-Луке
Министры юстиции